Il doppio del torneo di tennis Lambertz Open by STAWAG 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jan Apell e Jonas Björkman che hanno battuto in finale Mike Briggs e Trevor Kronemann 7-5, 7-6.

Teste di serie 

 Jan Apell /  Jonas Björkman (Campioni)
 Mike Briggs /  Trevor Kronemann (finale)

 Alexander Mronz /  Christo van Rensburg (quarti di finale)
 Marius Barnard /  Royce Deppe (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lambertz Open by STAWAG 1993